La palabra española «desafío» se puede referir a: desafío es un programa para ayudar a los jóvenes

•Sentido general• 
 desafío, reto, empresa difícil a la que hay que enfrentarse.
 duelo, un tipo formal de combate entre dos personas.

Deporte 
 desafío, competición deportiva.
 Desafío Corona, categoría automovilística de stock cars que se disputa en México.
 Desafío Español 2007, equipo de vela español.

Belicismo 
 Desafío de Burdeos, reto lanzado por Carlos de Anjou contra el rey Pedro III de Aragón.
 Desafío de Barletta (1502)
 Desafío de Barletta (1503)

Literatura 
 El desafío (1958), cuento del escritor peruano Mario Vargas Llosa;

Música 
 Desafío (1992), octavo álbum de la banda española Barón Rojo;
 El Desafío, (2002), álbum de vallenato de Iván Villazón & Saúl Lallemand;
 Desafío (2003), álbum de reguetón del dúo dominicano Luny Tunes con el puertorriqueño Noriega;
 Desafío (2006), sexto álbum de la cantante española Malú;
 «El desafío» (2009), canción de Daddy Yankee y Don Omar;
 Desafíos (2011), álbum de Las Pastillas del Abuelo;

Cine 

 El desafío (The Fireball, de 1950), película de Tay Garnett;
 El desafío (La sfida, de 1958), película de Francesco Rosi;
 Los desafíos (1969), película de Rafael Azcona;
 Desafío (1975), película de Paul Bogart;
 El desafío (By the sword, de 1991), película de Jeremy Kagan;
 El desafío (The Edge, de 1997), película de Lee Tamahori;

 Desafío (Defiance, de 2008), película de Edward Zwick;
 El desafío (Frost/Nixon, de 2008), película de Ron Howard;
 Desafío (2010), película de Julio Bracho y Jorge Luquín;
 El desafío (2015), película de argentina dirigida por Juan Manuel Rampoldi;
 El desafío (The Walk, de 2015), película estadounidense dirigida por Robert Zemeckis.

Televisión 
 El desafío (The Challenge, de 2003), película para televisión, de Craig Shapiro; protagonizada por las hermanas Olsen;
 El desafío (1994), telenovela venezolana.
 Desafío de estrellas, programa de televisión musical mexicano.
 Desafío (2004-), reality show colombiano.
 Desafío 2006 (Gentv), reality show latinoamericano emitido por la cadena de televisión Gentv.
 Desafío: La Gran Batalla, reality show estadounidense emitido por la cadena de televisión Univision.
 Desafío extremo (2007-2014), serie documental de televisión de España.
 El desafío (2021-), programa de televisión de España.

Política 
 Desafío Nacional, un sector político del Partido Nacional de Uruguay.